Gatunki ptaków z rodziny mew (Laridae); na terenie Polski występują:

 Utwory literackie:
 Mewa – sztuka teatralna napisana przez Antona Czechowa.
 Mewa – nowela napisana przez Richarda Bacha.
 Przedsiębiorstwa:
 Mewa – wytwórnia płyt gramofonowych, działająca w Poznaniu w latach 1945-1949.
 Mewa – zakłady przemysłu dziewiarskiego, działające w Biłgoraju od 1961.
 Samoloty, statki i okręty:
 ORP "Mewa" – okręty polskiej Marynarki Wojennej.
 LWS-3 Mewa – polski model samolotu obserwacyjnego.
 PZL M-20 Mewa – polski model samolotu dyspozycyjnego.
 Mewa – polski model jachtu.
 Inne:
 Lądowisko Mewa – lądowisko dla śmigłowców w Helu.